Аго (; ) — прізвище, поширене в Скандинавських країнах. Відомі носії:
 Еско Аго — прем'єр-міністр Фінляндії
 Себастьян Аго — шведський хокеїст
 Югані Аго — фінський письменник